Шпанија

 Валенсија, главни град Валенсијанске покрајине и истоимене провинције у Шпанији
 Провинција Валенсија
 Валенсијанска покрајина, једна од 17 шпанских аутономних покрајина
 Краљевина Валенсија, средњовековна краљевина која је постојала на Иберијском полуострву између 13. и 18. века
 ФК Валенсија, фудбалски клуб из истоименог града

САД

 Валенсија (Калифорнија)
 Валенсија (Нови Мексико)
 Валенсија (Пенсилванија)
 Валенсија (провинција у држави Нови Мексико)
Филипини

 Валенсија (Филипини)

Венецуела

 Валенсија (Венецуела)
 Валенсија (општина у Венецуели)
 Валенсија (језеро), друго по величини у Венецуели